Соревнования по толканию ядра у мужчин на чемпионате мира по лёгкой атлетике 2015 года прошли 23 августа.

Медалисты

Рекорды 
Рекорды до начала чемпионата:

Расписание

Результаты

Квалификация 
Квалификация: квалификационный норматив 20.65 м (Q) или 12 лучших (q) выходят в финал.

Финал 
Финал начался в 19:30.

Примечания 

Чемпионат мира по лёгкой атлетике 2015
Толкание ядра на чемпионатах мира по лёгкой атлетике